Sezon 2011/2012 Pucharu Świata w saneczkarstwie rozpoczął się 26 listopada 2011 roku w austriackim mieście Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 25 lutego 2012 roku na torze w Paramonowo.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet 
 DNF - nie ukończyła, DNS - była zgłoszona, ale nie wystartowała, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki mężczyzn 
 DNF - nie ukończył, DNS - była zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja

Dwójki mężczyzn 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszoneni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Drużynowo (sztafety mieszane)

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli, DSQ - dyskwalifikacja

Bibliografia 
 Klasyfikacja kobiet
 Klasyfikacja mężczyzn
 Klasyfikacja dwójki mężczyzn
 Klasyfikacja sztafety mieszanej

Puchar Świata w saneczkarstwie
2011 w saneczkarstwie
2012 w saneczkarstwie